Edward Seymour (1506-1552) – angielski arystokrata, regent króla Edwarda VI, 1. książę Somerset
 Edward Seymour (1805-1885) – brytyjski arystokrata i polityk, 12. książę Somerset